Ко́стино — топоним.

Населённые пункты

Болгария 
 Костино — село в Кырджалийской области.

Россия

Архангельская область 
 Костино — деревня в Ленском районе.
 Костино — деревня в Плесецком районе.

Башкортостан 
 Костино — деревня в Янаульском районе.

Владимирская область 
 Костино — деревня в Петушинском районе.
 Костино — деревня в Собинском районе.
 Костино — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Костино — деревня в Новолукинском сельсовете Борисовского сельского поселения Бабаевского района.
 Костино — деревня в Новостаринском сельсовете Борисовского сельского поселения Бабаевского района.
 Костино — деревня в Гулинском сельском поселении Белозерского района.
 Костино — деревня в Панинском сельском поселении Белозерского района.
 Костино — деревня в Вашкинском районе.
 Костино — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Костино — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Костино — деревня в Грязовецком районе.
 Костино — деревня в Харовском районе.
 Костино — деревня в Череповецком районе.

Иркутская область 
 Костино — посёлок в Нижнеудинском районе.

Калининградская область 
 Костино — посёлок в Гусевском районе.

Калужская область 
 Костино — деревня в Угорском сельском поселении Дзержинского района.
 Костино — посёлок разъезда в Угорском сельском поселении Дзержинского района.
 Костино — деревня в Малоярославецком районе.
 Костино — деревня в Сухиничском районе.

Карелия 
 Костино — деревня в Медвежьегорском районе.

Кировская область 
 Костино — деревня в Афанасьевском районе.
 Костино — посёлок в составе муниципального образования город Киров.

Костромская область 
 Костино — деревня в Галичском районе.
 Костино — деревня в Кадыйском районе.
 Костино — деревня в Солигаличском районе.
 Костино — деревня в Панкратовском сельском поселении Чухломского района.
 Костино — деревня в Петровском сельском поселении Чухломского района.

Красноярский край 
 Костино — деревня в Туруханском районе.

Ленинградская область 
 Костино — деревня в Волховском районе.

Московская область 
 Костино — район города Королёва.
 Костино — село в сельском поселении Костинское Дмитровского района.
 Костино — посёлок при станции в сельском поселении Костинское Дмитровского района.
 Костино — деревня в сельском поселении Синьковское Дмитровского района.
 Костино — деревня в городском поселении Яхрома Дмитровского района.
 Костино — деревня в городском округе Егорьевск.
 Костино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Костино — деревня в Пушкинском районе.
 Костино — деревня в Раменском районе.
 Костино — деревня в Рузском районе.
 Костино — деревня в Серпуховском районе.
 Костино — деревня в Талдомском районе.
 Костино — деревня в городском округе Шаховская.
 Костино — усадьба исторической части Королёва Костино Московской области.

Нижегородская область 
 Костино — деревня в Вадском районе.
 Костино — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Костино — деревня в Любытинском районе.

Омская область 
 Костино — село в Муромцевском районе.

Оренбургская область 
 Костино — село в Курманаевском районе.

Орловская область 
 Костино — деревня в Малоархангельском районе.

Псковская область 
 Костино — деревня в Палкинском районе.
 Костино — деревня в Печорском районе.
 Костино — деревня в Пушкиногорском районе.
 Костино — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Костино — деревня в Ермишинском районе.
 Костино — деревня в Михайловском районе.
 Костино — село в Рыбновском районе.

Самарская область 
 Костино — посёлок в Большечерниговском районе.

Свердловская область 
 Костино — село в Алапаевском районе.

Смоленская область 
 Костино — деревня в Гагаринском районе.
 Костино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Костино — деревня в Жарковском районе.
 Костино — деревня в Зубцовском сельском поселении Зубцовского района.
 Костино — деревня в Вазузском сельском поселении Зубцовского района.
 Костино — деревня в Кимрском районе.
 Костино — деревня в Краснохолмском районе.
 Костино — деревня в Нелидовском районе.
 Костино — деревня в Торжокском районе.
 Костино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область 
 Костино — деревня в Заокском районе.
 Костино — деревня в Ленинском районе.

Удмуртия 
 Костино — деревня в Сарапульском районе.

Хакасия 
 Костино — деревня в Орджоникидзевском районе.

Ярославская область 
 Костино — деревня в Некрасовском районе.
 Костино — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Костино — посёлок в Покровском сельском поселении Рыбинского района.
 Костино — деревня в Ярославском районе.

Другое 
 Костино — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Дмитровском районе Московской области России.

См. также 
 Костино-Быстрянский
 Костино-Горский